El término Miyazaki puede referirse a:

 La Prefectura de Miyazaki, en la isla japonesa de Kyūshū.
 La capital homónima de la citada prefectura, Miyazaki.
 El director y desarrollador de videojuegos, Hidetaka Miyazaki.
 El mangaka y productor de dibujos animados (anime) japonés, Hayao Miyazaki.
 Gorō Miyazaki, hijo del anterior.
 Tsutomu Miyazaki, un asesino en serie ejecutado en 2008.